International Wildcard Qualifier (IWCQ) — неосновной международный турнир по компьютерной игре League of Legends. Проводился как отбор к Чемпионату мира по League of Legends. В розыгрыше IWCQ принимают участие чемпионы летних сплитов неосновных региональных лиг.

В 3-м сезоне турнир носил название International Wildcard Tournament. В сезоне 2014 состоялось два Международных турнира Wildcard — IWC Gamescom 2014 и IWC PAX Prime 2014. В 2015 году отбор к чемпионату мира состоял из турниров Decafio Internacional и IWC Turkey. В сезоне 2016 прошёл единый International Wildcard Qualifier, где разыгрывалось две путёвки на World Championship.

Список квалифицировавшихся команд

Примечания 

International Wildcard